Kabinett Đuranović steht für folgende Regierungen Jugoslawiens:

 Kabinett Đuranović I
 Kabinett Đuranović II